Сергі́й Васи́льович Козако́в (  — ) — старший мічман 36-ї окремої бригади берегової оборони.

Життєвий шлях 
Закінчив 1993 року Очаківську ЗОШ № 2, пройшов строкову службу проходив у Феодосії. 1997 року повернувся до Очакова, продовжував військову службу, в/ч А 2637.

17 березня 2015 року зголосився поїхати на фронт. Командир підрозділу, начальник лабораторії підготовки та ремонту апаратури самонаведення відділу підготовки самонаведення неконтактних вибухових пристроїв, гідроприладів 84-го арсеналу мінно-торпедного та трального озброєння Військово-морських сил України.

6 квітня 2015-го загинув під Маріуполем, врятувавши життя вісьмох бійців — близько 2-ї години ночі на позиції військових виникла пожежа, Сергій Козаков забіг у намет, де спали вояки, підняв їх по тривозі та виштовхав з намету. Цього часу через пожежу вибухнули набої, Козаченко зазнав поранень, несумісних із життям. За попередньою версією, пожежа сталася внаслідок диверсії терористів.

10 квітня 2015-го похований в Очакові.

Без Сергія лишилися дружина, донька і син.

Нагороди та вшанування 
 Нагрудний знак «Знак пошани» (Міністерство оборони України).
 28 травня 2015 року на навчальному корпусі ЗОШ № 2 відкрито меморіальні дошки випускникам Івану Антошину, Михайлу Губриченку та Сергію Козакову.

Джерела 
 Козаков Сергій Васильович 

Уродженці Очакова
Померли в Маріуполі
Поховані в Очакові